Провинция Уаско  () — провинция в Чили в составе области Атакама. Административный центр — Вальенар.

Включает в себя 4 коммуны.

Территория — 19 066 км². Численность населения — 74 406 жителей (2017). Плотность населения — 3,90 чел./км².

Административный центр — город Вальенар.

География 
Провинция расположена на юге области Атакама.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Копьяпо
 на востоке — провинция Сан-Хуан, Аргентина
 на юге — провинция Эльки
 на западе — Тихий океан

Административное деление 
Провинция включает в себя 4 коммуны:
 Вальенар. Админ.центр — Вальенар.
 Фрейрина. Админ.центр — Фрейрина.
 Уаско. Админ.центр — Уаско.
 Альто-дель-Кармен. Админ.центр — Альто-дель-Кармен.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили